De Hygrophila zijn een clade van zoetwaterslakken (Gastropoda).

Taxonomie 
Jörger et al. (2010) hebben de hoofdgroepen binnen de Heterobranchia opnieuw ingedeeld. Ze creëerden de nieuwe clades Euopisthobranchia en Panpulmonata.

Onderstaande cladogram toont de relatie binnen de Heterobranchia zoals voorgesteld door Jörger et al. (2010):

In detail is de taxonomische indeling van de clade als volgt:
 Superfamilie Chilinoidea Dall, 1870
 Familie Chilinidae Dall, 1870
 Familie Latiidae Hutton, 1882
 Superfamilie Acroloxoidea Thiele, 1931
 Familie Acroloxidae Thiele, 1931
 Superfamilie Lymnaeoidea Rafinesque, 1815
 Familie Lymnaeidae Rafinesque, 1815
 Superfamilie Planorboidea Rafinesque, 1815
 Familie Planorbidae Rafinesque, 1815
 Familie Physidae Fitzinger, 1833

Euthyneura